Temnopleuridae är en familj av sjöborrar. Temnopleuridae ingår i ordningen Temnopleuroida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Temnopleuridae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöborrar
Temnopleuridae